Esmeralda — омонимичное название различных биологических таксонов рода:
 Esmeralda (растение)
 Esmeralda (жесткокрылые)

См. также 
 Эсмеральда